Fritz Eckhardt (1907-1995), acteur autrichien, réalisateur et scénariste ;
 Jenny Eckhardt (1816-1850), peintre suissesse ;
 Kai Eckhardt (né en 1961), bassiste allemand ;
 Neele Eckhardt (née en 1992), athlète allemande spécialiste du triple saut ;
 Sophie-Carmen Eckhardt-Gramatté (1899-1974), compositrice, pianiste, violoniste et pédagogue canadienne d'origine russe ;
 Steve Eckhardt, acteur américain ;
 Viktor Meyer-Eckhardt (1889-1952), écrivain allemand.